Le qualificazioni alla Coppa d'Asia AFC Under-22 2014 si sono svolte dal 16 giugno al 15 luglio 2012.

Regolamento 
Alle qualificazioni hanno partecipato 41 nazionali, divise in 6 gruppi di 6 squadre e uno di 5. I gironi di sola andata si sono giocati in una sede unica. Si sono qualificate alla fase finale le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza classificata.Il 18 luglio 2012, l'AFC ha assegnato l'organizzazione della fase finale all'Oman, già qualificato come migliore terza classificata; al suo posto è stato ripescato lo Yemen.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Raffronto tra le terze classificate

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Coppa d'Asia AFC Under-22 2014